19. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 14.-31. јула 1968. год. Победу је однео Лари Еванс.

Турнирска табела

Референце 

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1966.